Pensee steht für:

 eine Bezeichnung für Stiefmütterchen

Pensée oder Pensee ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Pensée (* 1973), kamerunischer Fußballspieler